Caldwell Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten: 

* Caldwell Lake (Indiana), See im Kosciusko County, Indiana
 Caldwell Lake (Kalifornien), See im Los Angeles County, Kalifornien
 Caldwell Lake (New Mexico), See im Mora County, New Mexico
 Caldwell Lake (Washington), See im Pend Oreille County, Washington
 Caldwell Lake (Wyoming), See im Albany County, Wyoming